Premierzy Iraku – lista premierów Iraku od 1920 roku.

Chronologiczna lista

Przypisy

Bibliografia